

Miejscowości i ich części w Polsce  
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 3 podstawowe

 Wały – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wołowskim, w gminie Brzeg Dolny 
 Wały – część wsi Czernikówko w woj. kujawsko-pomorskim,w pow. toruńskim, w gminie Czernikowo
 Wały – część wsi Władysławów w woj. łódzkim,w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Wały – część wsi Damice w woj. małopolskim,w pow. krakowskim, w gminie Iwanowice
 Wały – przysiółek wsi Krzeszówka w woj. małopolskim,w miechowski pow. miechowskim, w gminie Książ Wielki
 Wały – część wsi Zwola w woj. mazowieckim,w pow. kozienickim, w gminie Gniewoszów
 Wały – część wsi Brzeźnica w woj. podkarpackim,w pow. dębickim, w gminie Dębica
 Wały – przysiółek wsi Wysoka w woj. śląskim,w pow. zawierciańskim, w gminie Łazy
 Wały – część wsi Stawiany w województwie świętokrzyskim, w powiecie pińczowskim, w gminie Kije 
 Wały – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. nidzickim, w gminie Nidzica 
 Wały – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. szczycieńskim, w gminie Szczytno

Nazwy ulic nawiązujące do wału jako fortyfikacji 
 Wały Jagiellońskie w Bydgoszczy
 Wały Dwernickiego w Częstochowie
 Wały Jagiellońskie w Gdańsku
 Wały Piastowskie w Gdańsku
 Wały Chrobrego w Głogowie
 Wały Chrobrego w Szczecinie
 Wały Sikorskiego w Toruniu

Zobacz też 
 Wał
 Wały A – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów
 Wały B – wieś w woj. łódzkim, w pow. kutnowskim, w gminie Krzyżanów
 Wały Jagiellońskie (kabaret)